Уильям Ежиниски (, 11 марта 1924, Виннипег, Манитоба, Канада – 11 октября 2012, Глостер, Массачусетс, США) – бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера
Билл Ежиниски начал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Ошава Дженералз». В 1944 году он вместе с командой выиграл Мемориальный кубок, трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги. После этой победы Ежиниски подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

Билл Ежиниски лучше всего проявлял себя в жёсткой силовой борьбе с соперниками. За 6 сезонов, проведённых в «Торонто», он выиграл три Кубка Стэнли. В 1950 году в результате обмена оказался в команде «Бостон Брюинз». Свой последний сезон в НХЛ провёл за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1947, 1948, 1949
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1947, 1948

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Билла Ежиниски на The Internet Hockey Database
 Биография Билла Ежиниски на Legends of Hockey
 Профиль Билла Ежиниски на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ